Urie sau Uriah (ebraică: אוּרִיָּה, Uriyya, ʼÛriyyā, tradus ca "lumina mea este Yahweh") a fost numele mai multor bărbați din Biblia ebraică. Acesta se poate referi la:

Oameni

Oameni din Biblie
Urie Hititul, un soldat din armata regelui David din Cărțile lui Samuel 
Urie, un preot sub Ahaz în Cărțile Regilor
Urie, un profet ucis de Ioiachim în Cartea lui Ieremia
Urie, un preot și tatăl lui Meremot în Cartea lui Ezra și în Cartea lui Neemia
Urie , un preot pe care Dumnezeu îl cheamă în calitate de martor în Cartea lui Isaia

Alți oameni
Uriah Duffy (născut 1975), basist american 
Urijah Faber (născut 1979), luptător american de arte marțiale mixte
Uriah Levy (1792–1862), comandantul naval american
Uriah Rennie (născut 1959), arbitrul englez de fotbal
Uriah Rose (1834–1913), avocat american
Uriah Smith Stephens (1821–1882), liderul de sindicat american
Uriah Tracy (1755–1807), politician american

Alte utilizări
Urieni, Dolj
Uriah, Alabama
Uriah Heep (personaj), caracter ficțional din romanul din 1850 David Copperfield de Charles Dickens
Uriah Heep, trupă de rock britanică